Skelde bezeichnet:

 Skelde (Sønderborg Kommune), Ort in der Region Syddanmark
 Langdysse von Skelde Overballe, Dolmen in der Region Syddanmark 

Skelde ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Skelde (* 1944), dänischer Radrennfahrer
 Michael Skelde (* 1973), dänischer Straßenradrennfahrer